Calzavara ist der Familienname folgender Personen:
 Amalia Calzavara (* 1966), italienische Kanutin
 Artenio Calzavara (* 1928), italienischer Boxer
 Ernesto Calzavara (1907–2000), italienischer Dichter und Essayist
 Fabio Calzavara (1950–2019), italienischer Unternehmer und Politiker
 Flavio Calzavara (1900–1981), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Leonardo Calzavara (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Tullia Calzavara (* 1983), italienische Golfspielerin